(« parfait » en anglais) peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de James Bridges sorti en 1985.
 , film américain de Eddie Alcazar sorti en 2018.

Musique

Album 

 , album d' sorti le .

Chanson 
 , chanson de Darin présente sur l'album  sorti le  ;
 Perfect, chanson de  présente sur l'album The First of a Million Kisses sorti le  ;
 , chanson de Hedley présente sur l'album  sorti le  ;
 Perfect, chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Perfect (Exceeder), single de  et  sorti le  ;
 , chanson de Sara Evans présente sur l'album  sorti le  ;
 Perfect, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Vanessa Amorosi présente sur l'album  sorti le .
 Perfect, chanson d'Ed Sheeran présente sur l'album ÷ (album) sorti en .

Jeu vidéo 
 , jeu vidéo de réalité virtuelle développé par nDreams sorti le .

Voir aussi